Classe Etna (incrociatore 1885) – classe di incrociatori protetti della Regia Marina, composta da quattro unità varate tra il 1885 e il 1886.
 Classe Etna (incrociatore 1941) – classe di incrociatori leggeri della Regia Marina, in origine due unità thailandesi classe Taksin varate nel 1941 e requisite nel 1942
 Classe Etna (nave da rifornimento) – classe di navi da rifornimento, composta da una unità della Marina Militare e una della Marina greca varate tra il 1997 e il 2000